Oligochaeten, een onderklasse van ringwormen
 Oligochaeta (geslacht), een plantengeslacht